Rathausplatz 2–4 oder Rathausplatz 2/4 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Rathausplatz 2–4 in Wien, siehe Rathausplatz (Wien) #Nr. 2, 3 und 4: Arkadenhäuser
 Rathausplatz 2/4 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Zentrum (K–Z)